Президе́нт Кирги́зской Респу́блики () — высшая государственная должность Киргизии, а также лицо, избранное на эту должность. Президент Киргизии является главой государства, исполнительных органов и главнокомандующим Вооружёнными силами Киргизии.

Президент, согласно Конституции, избирается гражданами Киргизской Республики сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом более двух сроков. Президентом может быть избран гражданин Киргизии не моложе 35 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.

28 января 2021 года в должность президента Киргизии вступил Садыр Жапаров, победивший в ходе выборов 10 января 2021 года.

До сегодняшнего времени в истории независимой Киргизии президентом страны становились 6 человек (не считая Ишенбая Кадырбекова и Таланта Мамытова, которые являлись временно исполняющими обязанности президента 2 дня и 2,5 месяца соответственно).

История 
Должность президента была учреждена в 1990 году вместо Председателя Верховного совета, эта должность существовала в различных формах с 1927 года, когда страна была известна как Киргизская Советская Социалистическая Республика.

Первым всенародно избранным президентом стал Аскар Акаев, занимавший этот пост с октября 1990 года по 24 марта 2005 года. В июле 2005 года был избран Курманбек Бакиев. Он был переизбран в 2009 году, но крупные беспорядки в апреле 2010 года вынудили его уйти в отставку и бежать из страны. Вскоре Роза Отунбаева была избрана главой временного правительства. Её инаугурация в качестве президента государства прошла 3 июля 2010 года. Её преемник Алмазбек Атамбаев был избран на президентских выборах 2011 года и впоследствии сменил Отунбаеву 1 декабря того же года.

16 октября 2017 года президентом страны был избран бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Он вступил в должность 24 ноября 2017 года. 15 октября 2020 года Жээнбеков подал в отставку после акций протестов, возникших из-за недовольства результатами парламентских выборов 4 октября. Жээнбекова сменил премьер-министр Садыр Жапаров, который стал исполняющим обязанности президента до 14 ноября 2020 года — тогда же исполнение обязанностей принял Талант Мамытов. На президентских выборах 2021 года победил Садыр Жапаров. Он вступил в должность 28 января 2021 года в качестве шестого президента Киргизии.

Полномочия 
Статья 66 Конституции Киргизии:

 Президент является главой государства, высшим должностным лицом и возглавляет исполнительную власть Киргизской Республики.
 Президент обеспечивает единство народа и государственной власти.
 Президент является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
 Президент определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Обеспечивает единство государственной власти, координацию и взаимодействие государственных органов.
 Президент представляет Киргизскую Республику во внутренних и международных отношениях. Принимает меры по защите суверенитета и территориальной целостности Киргизской Республики.

Статья 67 Конституции Киргизии:

 Президент избирается гражданами Киргизской Республики сроком на 5 лет.
 Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом более двух сроков.

Статья 68 Конституции Киргизии:

 Президентом может быть избран гражданин Киргизской Республики, достигший 35-летнего возраста, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.
 Количество кандидатов на пост Президента не ограничивается. Кандидатом в Президенты может быть зарегистрировано лицо, представившее общегосударственную программу развития и собравшее не менее 30 тысяч подписей избирателей.

Порядок выборов Президента определяется конституционным законом.

Статья 69 Конституции Киргизии:

 При вступлении в должность Президент приносит присягу народу Киргизской Республики.
 Полномочия Президента прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного Президента.
 Президент на период осуществления своих полномочий приостанавливает свое членство в политической партии и прекращает любые действия, связанные с деятельностью политических партий.

Статья 70 Конституции Киргизии:

 Президент:
 определяет структуру и состав Кабинета Министров;
 с согласия Жогорку Кенеша назначает Председателя Кабинета Министров, его заместителей и других членов Кабинета Министров;
 принимает прошения об отставке Председателя Кабинета Министров, его заместителей и других членов, решение об их отставке;
 по собственной инициативе или с учётом предложения Жогорку Кенеша, Народного Курултая в рамках закона освобождает от должности членов Кабинета Министров и руководителей иных органов исполнительной власти;
 назначает и освобождает от должности руководителей иных органов исполнительной власти;
 назначает и освобождает от должности глав местных государственных администраций;
 формирует Администрацию Президента;
 формирует и возглавляет Совет безопасности;
 назначает и освобождает от должности Государственного секретаря;
 назначает и освобождает от должности Уполномоченного по правам ребёнка.
 Президент:
 принимает решение о назначении референдума по собственной инициативе или по инициативе не менее 300 тысяч избирателей, или по инициативе большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша;
 назначает выборы в Жогорку Кенеш в предусмотренных Конституцией случаях; принимает решение о назначении досрочных выборов в Жогорку Кенеш в порядке и случаях, предусмотренных Конституцией;
 назначает выборы в местные кенеши; в предусмотренных законом порядке и случаях осуществляет роспуск местных кенешей; назначает досрочные выборы в местные кенеши.
 Президент:
 вносит законопроекты в Жогорку Кенеш;
 подписывает и обнародует законы; возвращает законы с возражениями в Жогорку Кенеш;
 обращается к народу, Жогорку Кенешу, Народному Курултаю с ежегодными посланиями о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства;
 ежегодно представляет Жогорку Кенешу информацию о своей деятельности;
 вправе созвать в необходимых случаях внеочередное заседание Жогорку Кенеша и определить вопросы, подлежащие рассмотрению;
 вправе выступать на заседаниях Жогорку Кенеша и Народного Курултая.
 Президент:
 представляет Жогорку Кенешу кандидатуры для избрания на должности судей Конституционного суда и Верховного суда по предложению Совета по делам правосудия;
 представляет Жогорку Кенешу кандидатуры для освобождения от должности судей Конституционного суда и Верховного суда по предложению Совета судей в случаях, предусмотренных настоящей Конституцией и конституционным законом;
 назначает судей местных судов по предложению Совета по делам правосудия;
 освобождает судей местных судов по предложению Совета судей в случаях, предусмотренных Конституцией и конституционным законом;
 по предложению Совета судей из числа судей Конституционного суда и Верховного суда и с согласия Жогорку Кенеша назначает на должности председателей Конституционного суда и Верховного суда сроком на 5 лет; освобождает от должности председателей Конституционного суда и Верховного суда в порядке, предусмотренном Конституцией и конституционным законом;
 по предложению председателей Конституционного суда и Верховного суда из числа судей Конституционного суда и Верховного суда назначает заместителей председателей Конституционного суда и Верховного суда сроком на 5 лет.
 Президент:
 назначает с согласия Жогорку Кенеша Генерального прокурора; в случаях, предусмотренных законом, освобождает от должности Генерального прокурора с согласия не менее половины от общего числа депутатов Жогорку Кенеша; по предложению Генерального прокурора назначает и освобождает от должности его заместителей;
 вносит в Жогорку Кенеш кандидатуру для избрания на должность председателя Национального банка; по предложению председателя Национального банка назначает заместителей председателя и членов правления Национального банка, в случаях, предусмотренных законом, освобождает их от должности;
 вносит в Жогорку Кенеш представления кандидатов для избрания и освобождения от должности половины состава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов;
 вносит в Жогорку Кенеш для избрания и освобождения от должности кандидатуры одной трети членов Счетной палаты;
 назначает председателя Счетной палаты из числа избранных Жогорку Кенешем членов Счетной палаты и освобождает его в случаях, предусмотренных законом.
 Президент:
 представляет Киргизскую Республику внутри страны и за её пределами;
 ведет переговоры и подписывает международные договоры; вправе передавать указанные полномочия другим должностным лицам;
 подписывает ратификационные грамоты и грамоты о присоединении к международным договорам;
 назначает глав дипломатических представительств Киргизской Республики в иностранных государствах и постоянных представителей в международных организациях; отзывает их; принимает верительные и отзывные грамоты глав дипломатических представительств иностранных государств.
 Президент решает вопросы принятия и выхода из гражданства Киргизской Республики.
 Президент является Главнокомандующим Вооружёнными Силами Киргизской Республики, определяет, назначает и освобождает от должности высший командный состав Вооружённых Сил Киргизской Республики.
 Президент:
 в случаях, предусмотренных конституционным законом, предупреждает о введении чрезвычайного положения, а при необходимости вводит его в отдельных местностях без предварительного объявления, о чём незамедлительно сообщает Жогорку Кенешу;
 объявляет всеобщую или частичную мобилизацию; объявляет состояние войны в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии в отношении Киргизской Республики и незамедлительно вносит этот вопрос на рассмотрение Жогорку Кенеша;
 объявляет в интересах защиты страны и безопасности её граждан военное положение и незамедлительно вносит этот вопрос на рассмотрение Жогорку Кенеша.
 Президент:
 награждает государственными наградами, государственными премиями и присваивает почетные звания Киргизской Республики;
 присваивает высшие воинские звания, дипломатические ранги и иные специальные звания;
 осуществляет помилование.
 Президент осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией и законами.

Статья 71 Конституции Киргизии:

 Президент реализует свои полномочия посредством принятия указов и распоряжений, которые обязательны для исполнения на всей территории Киргизской Республики.

Статья 72 Конституции Киргизии:

 Полномочия Президента могут быть прекращены досрочно в случае отставки по его заявлению, отрешения его от должности в предусмотренном Конституцией порядке, а также при невозможности осуществления полномочий по болезни или в случае его смерти.
 При невозможности осуществления Президентом своих обязанностей по болезни Жогорку Кенеш на основании заключения создаваемой им государственной медицинской комиссии принимает решение о досрочном освобождении Президента от должности не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша.

Статья 73 Конституции Киргизии:

 Президент может быть привлечен к уголовной ответственности после отрешения его от должности.
 Президент может быть отрешен от должности по следующим основаниям:
 за нарушение Конституции и законов;
 за незаконное вмешательство в полномочия Жогорку Кенеша, деятельность органов судебной власти.
 Решение Жогорку Кенеша о выдвижении обвинения против Президента для отрешения его от должности должно быть принято двумя третями голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша по инициативе не менее половины от общего числа депутатов при наличии заключения специальной комиссии, образованной Жогорку Кенешем, которое направляется в Генеральную прокуратуру и Конституционный суд.
 Президент может быть отрешен от должности на основании выдвинутого Жогорку Кенешем обвинения, подтвержденного заключением Генерального прокурора о наличии в действиях Президента признаков преступления, и заключения Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
 Решение Жогорку Кенеша об отрешении Президента от должности должно быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения против Президента. Если в этот срок решение Жогорку Кенеша не будет принято, выдвинутое обвинение считается отклоненным.

Статья 74 Конституции Киргизии:

 В случае досрочного прекращения Президентом своих полномочий по указанным в Конституции причинам его полномочия до избрания нового Президента исполняет Торага Жогорку Кенеша.
 В случае невозможности исполнения полномочий Президента Торага Жогорку Кенеша полномочия Президента осуществляет Председатель Кабинета Министров.
 В случае невозможности исполнения полномочий Президента Торага Жогорку Кенеша и Председателем Кабинета Министров исполнение полномочий Президента определяется конституционным законом.

Статья 75 Конституции Киргизии:

 Все бывшие президенты, кроме отрешенных от должности в установленном Конституцией порядке, имеют статус экс-президента Киргизской Республики.
 Статус экс-президента устанавливается законом.

Присяга 

Я, (полное имя), Вступая в должность Президента Киргизской Республики, перед своим народом и священным Отечеством Ала-Тоо клянусь уважать и защищать Конституцию Киргизской Республики и её законы, защищать суверенитет и независимость киргизского государства, уважать и обеспечивать права и свободы всех граждан Киргизской Республики с честью и неустанно выполнять высокие обязанности президента Киргизской Республики, возложенные на меня доверием всего народа! Да защитит нас Бог!

Резиденции 
 Государственная резиденция «Ала-Арча»
 Государственная резиденция «Чолпон-Ата»
 Южная резиденция
 Джалал-Абадская государственная резиденция

Инаугурация 
Церемония инаугурации президента Киргизии проводится в ознаменование начала его нового срока.

См. также 
 Список президентов Киргизии

Примечания 

Списки президентов
Президенты Киргизии